Il doppio del torneo di tennis Merano Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nuno Marques che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Filippo Messori 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (Campioni)
 Cristian Brandi /  Filippo Messori (finale)

 Jeff Belloli /  Jon Ireland (primo turno)
 Omar Camporese /  Fabrice Santoro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Merano Challenger 1996